6 miejscowości w Polsce: 
 Konstantynowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec 
 Konstantynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież 
 Konstantynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Konstantynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk 
 Konstantynowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Konstantynowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Na Litwie:
 Konstantynowo (lit. Kvėdarna) – miasteczko na Litwie w okręgu tauroskim 
Na Białorusi:
 Konstantynowo (biał. Канстанцінава) – nieistniejąca wieś w rejonie prużańskim, w obwodzie brzeskim 
 Konstantynowo lub Konstantynów (biał. Канстанцінава) – wieś w rejonie głębockim, w obwodzie witebskim 
 Konstantynowo  - wieś w rejonie połockim, w obwodzie witebskim 
 Konstantynowo  - wieś w rejonie czaśnickim, w obwodzie witebskim 
 Konstantynowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda. 
 Konstantynowo  - wieś w świrskim sielsowiecie, w rejonie miadziolskim, w obwodzie mińskim 
 Konstantynowo  - wieś w rejonie uździeńskim, w obwodzie mińskim 
Zobacz też: Konstantynów